Купата на УЕФА 2008/09 е 38-ото издание на този турнир. Финалът се проведе на стадиона на Фенербахче – Шюкрю Сарачоглу в Истанбул (Турция) на 20 май 2009 г.

Първи квалификационен кръг 
Жребият е изтеглен на 1 юли 2008 г. Първите срещи се играят на 17 юли, реваншите са на 31 юли 2008 г.

Втори квалификационен кръг 
Жребият е изтеглен на 1 август 2008 г. Първите срещи се играят на 17 август, реваншите са на 28 август 2008 г.

1 Поради военните действия в Грузия, срещата е определена да се изиграе в Турция, но ВИТ Тбилиси не получава разрешение за напускане на страната. Ето защо срещата се решава в един мач.

Първи кръг 
Жребият се тегли на 29 август 2008 г. в Монако. Първите срещи се играят на 18 септември 2008 г., реваншите са на 2 октомври 2008 г.

Групова фаза

Група A

Група B

Група C

Група D

Група E

Група F

Група G

Група H

Шестнайсетинафинал 
Жребият за шестнайсетина финалите се провежда на 19 декември 2008 г. в Нион (Швейцария). Освен първите 3 отбора от всяка от осемте групи се включват и отборите, завършили на 3-то място в групите на Шампионска лига 2008/09. Първите срещи се играят на 18 и 19 февруари, реваншите са на 26 февруари 2009 г.

Осминафинал 
Жребият за осминафиналите на Купата на УЕФА, също се тегли на 19 декември 2008 г. Първите срещи се играят на 12 март, реваншите са на 18 и 19 март 2009 г.

Четвъртфинал 
Първите срещи се играят на 9 април, реваншите са на 16 април 2009 г.

Полуфинал 
Първите срещи се играят на 30 април, реваншите са на 7 май 2009 г.

Финал

Вижте също 
 Шампионска лига 2008/09
 Купа Интертото 2008

Външни препратки 
 Официална страница на УЕФА за сезон 2008/09

Лига Европа